Серге́й Ко́ршунов:
 Коршунов, Сергей Александрович (1928—1982) — советский футболист и тренер.
 Коршунов, Сергей Иванович (1971—1993) — младший лейтенант милиции, Герой Российской Федерации.
 Коршунов, Сергей (род. 1992) — финский футболист и мини-футболист.